Times Higher Education World University Rankings — щорічне видання університетських рейтингів за версією журналу Times Higher Education (THE) .

Опис 

Times Higher Education World University Rankings розглядається як один з найбільш поширених заходів оцінки університетів разом з Академічний рейтинг університетів світу і QS World University Rankings
Він застосовує нову поліпшену методику, але теж має, на думку експертів, ряд недоліків.

Times Higher Education–QS World University Rankings вперше вийшов у листопаді 2004 року.

30 жовтня 2009 року Times Higher Education припинив відносини з QS і підписав угоду з Thomson Reuters з метою забезпечення даних для щорічних світових рейтингів. Журнал розробив нову методику складання рейтингів, враховуючи думки читачів і редакції. Результати публікуються щорічно, починаючи з осені 2010 року. QS, який збирав і аналізував дані для рейтингів за останні 6 років, більше не має будь-яких ділових відносин з Times Higher Education.

Загальна рейтингова оцінка університетів

Див. також 

 QS рейтинг університетів світу
 CWTS рейтинг університетів світу
 Вебометричний рейтинг університетів світу
 Рейтингування закладів вищої освіти

Примітки

Джерела 
 Times Higher Education World University Rankings website 
 Times Higher Education — World University Rankings 2016 
 Times Higher Education — BRICS and Emerging Economies University Rankings 2016 
 Times Higher Education — University Rankings by Subject 2016 
 The top 100 world universities 2016 — THE rankings  — The Telegraph
 University rankings: UK 'a stand-out performer'  — BBC
 Interactive maps comparing the Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities and QS World University Rankings 

Надпопулярні статті
Рейтинги університетів